Makemake se poate referi la:

Makemake (zeu) din Insula Paștelui
Makemake (planetă pitică)